Csehország
 Jeníkov, település a Chrudimi járásban
 Jeníkov, település a Teplicei járásban
 Golčův Jeníkov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Větrný Jeníkov, település a Jihlavai járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok